«Вдо́вы» — советский художественный фильм 1976 года. Сюжет фильма основан на реальных событиях, начало которым было положено опубликованным в газете «Труд» очерком кинодраматурга и журналиста Л. А. Аркадьева.

Очерк был напечатан накануне празднования двадцатилетия Победы в Великой Отечественной войне, сопровождался публикацией фотографии неизвестного солдата и имел широкий отклик среди читателей.

Через несколько лет Львом Аркадьевым и Сергеем Микаэляном был написан черновой вариант сценария, который был отдан на доработку киносценаристам Ю. Т. Дунскому и В. С. Фриду, создавшим окончательный вариант сценария фильма.

Сразу после окончания съёмок фильм был запрещён к показу. Только через два года Председатель Государственного комитета Совета Министров СССР по кинематографии Ф. Т. Ермаш показал фильм Л. И. Брежневу, на которого картина произвела сильное впечатление, и фильм к показу был разрешён. Через некоторое время в одном из своих докладов Л. И. Брежнев сказал о том, что необходимо проявлять больше заботы о вдовах, и всем вдовам пенсии были увеличены на пять рублей.

Сюжет 
Две вдовые односельчанки, Александра Матвеевна и Елизавета Егоровна, потерявшие в Великую Отечественную войну всех своих близких — мужей, сыновей и братьев, живут вместе, в одном доме. В 1941 году они похоронили двух погибших солдат, оставшихся неизвестными (сохранился лишь залитый кровью обрывок фотографии), и с тех пор ухаживают за могилой.

Районное начальство решает к очередному Дню Победы перезахоронить останки воинов. Плохо сохранившаяся фотография попадает на газетную полосу, и это вызывает совсем неожиданную реакцию: со всех концов страны к ним приходят письма со словами благодарности за сохранение могилы «отца», «брата», «сына», «жениха», «друга». К вдовам начинают съезжаться люди, каждый из которых уверен, что это именно его пропавший в войну дорогой человек здесь лежит.

Создатели фильма 
 В ролях 
 Галина Макарова — Александра Матвеевна Громова
 Галина Скоробогатова — Елизавета Егоровна Петюнина
 Геннадий Ложкин — Борис Емельянович, бригадир
 Борислав Брондуков — Николай Галкин, однополчанин погибшего фронтовика
 Нина Мазаева — Зинаида Семёновна Харитонова, дочь погибшего фронтовика
 Нина Мамаева — вдова Петра Пелипенко, доярка
 Раиса Максимова — Алла, подруга погибшего фронтовика
 Михаил Погоржельский — Анатолий Киреев, брат погибшего фронтовика
 Владимир Пицек — муж Аллы
 Лариса Чикурова — Надя Харитонова
 Борис Морозов — Геннадий Петрович Веретенников, секретарь райкома
 Юрий Каюров — Кротов, военком
 Павел Кормунин — Пётр Иванович, председатель колхоза
 Игорь Безяев — Мурин, член райисполкома
 Григорий Михайлов — Ванышев, директор свинофермы (озвучивает Игорь Ефимов)
 Юрий Дубровин — капитан милиции Воронков, эксперт из Москвы
 Елена Цыплакова — Тоня, деревенская девочка
 Анатолий Рудаков — Гриша, пастух
 Марина Гаврилова — эпизод
 Екатерина Мелентьева — эпизод Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Юлий Дунский, Валерий Фрид
 Режиссёр-постановщик: Сергей Микаэлян
 Главный оператор: Владимир Чумак
 Главный художник: Грачья Мекинян
 Звукооператор: Наталья Левитина
 Режиссёры: В. Аристов, Михаил Никитин
 Оператор: В. Комаров
 Монтажёр: Изольда Головко
 Редактор: С. Понамаренко
 Художник по костюмам: Галина Деева
 Художник-гримёр: Р. Кравченко
 Художник-декоратор: Е. Урлина
 Ассистенты: режиссёра — Н. Абраменко, Н. Гамзина, Ю. Мамин оператора — М. Куликов монтажёра — М. Вохрина
 Директор картины: Владимир Семенец

Примечания

Ссылки 
 «Вдовы» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Фильм «Вдовы» на сайте Staroe tv.
 Отзывы зрителей о фильме на сайте Ruskino.ru.

Фильмы СССР 1976 года
Фильмы-драмы СССР
Фильмы Сергея Микаэляна
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы о Великой Отечественной войне
Фильмы, основанные на реальных событиях